De Grand Prix-wegrace van Qatar 2019 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 10 maart 2019 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De MotoGP- en Moto2-races werden 's avonds verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Qatar